Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu – festiwal muzyczny w Toruniu, w trakcie którego odbywały się koncerty muzyki filmowej.

Charakterystyka 
Festiwal odbywał się w latach 2009–2018 i miał charakter konkursu, podczas którego uczestnicy walczyli o Nagrodę im. Komedy Trzcińskiego. Repertuar festiwalu obejmował zarówno piosenki z filmów polskich, jak i zagranicznych. Jego pomysłodawcą i dyrektorem był Andrzej Szmak.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy 

Festiwale i przeglądy w Toruniu